Fritz Scheel – direttore d'orchestra tedesco
 Isak Scheel – calciatore norvegese
 Jessica Scheel – modella guatemalteca
 Johan Scheel – compositore di scacchi norvegese
 Walter Scheel – politico tedesco